Polydrusini — триба жуков-долгоносиков из подсемейства Entiminae.

Описание 
Внешне отличаются короткой формой рострума, длина которого превышает его ширину не более чем в два раза, а усики изогнуты. От среднего до довольно большого размера, удлинённые, коричневатые долгоносики с коротким широким рылом. Тело покрыто чешуей, которая может быть светло-коричневатой или металлически-зеленой. Усики прикреплены в ямках, не открытых вверх (в отличие от внешне очень похожих Phyllobiini). Взрослые жуки часто встречаются на листьях различных кустарников и деревьев. Группа широко распространена во всех частях света. Около 350 видов.

Классификация 
Таксон был впервые выделен в 1823 году шведским энтомологом Карлом Иоганном Шёнгерром (1772—1848).

 Apodrosus Marshall, 1922 — 23 вида
 Auchmeresthes Kraatz, 1862 — 3
 Bremondiscytropus Hoffmann, 1942 — 2
 Cautoderus Sharp, 1911 — 2 arter
 Gobidrusus Korotyaev, 1979 — 1
 Homapterus Fairmaire, 1857 — 5
 Liophloeus Germar, 1817 — 10
 Liophloeus tessulatus (Müller, 1776)
 Metadrosus Schilsky, 1910 — 9
 Pachyrhinus Schoenherr, 1823 — 35
 Polydrosodes Champion, 1911 — 1
 Polydrusus Germar, 1817 — 253
 Pythis Champion, 1911 — 1
 Rungsythropus Hoffmann, 1953 — 1
 Sciadrusus Sharp, 1911 — 1
 Sitonapterus Reitter, 1913 — 1

Примечания

Ссылки 

Entiminae